Franciaország
Ormoy, település Essonne megyében 
Ormoy, település Eure-et-Loir megyében 
Ormoy, település Haute-Saône megyében 
Ormoy, település Yonne megyében